

Aziende 
 Cockerill-Sambre – società siderurgica storica belga
 Azienda John Cockerill – gruppo industriale del settore meccanico avente la propria sede centrale a Seraing, Belgio

Persone 
 James Cockerill – imprenditore tedesco
 John Cockerill – fondatore dell'omonima azienda
 Joseph R. Cockerill – politico statunitense
 Richard Cockerill – allenatore di rugby a 15 ed ex giocatore internazionale per l'Inghilterra